WMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warrnambool (Australia)
 wmb – codice ISO 639-3 della lingua wambaya